3-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 10 октября 1949 года на арене «Мэйпл Лиф Гарденс», домашней для клуба «Торонто Мейпл Лифс». 
Сборная «Звёзд НХЛ», забив по голу в каждом периоде, в третий раз подряд обыграла действующего обладателя Кубка Стэнли «Торонто Мейпл Лифс», на этот раз со счётом 3:1.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча

Ссылки 
 
 3-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1949/50

Сезоны НХЛ
1949 год в хоккее
Матчи всех звёзд НХЛ
Спортивные соревнования в Торонто